Thales bezeichnet: 

 Thales von Milet, griechischer Naturphilosoph, Staatsmann, Mathematiker, Astronom und Ingenieur
 fälschlich Thaletas, griechischer Chorlyriker des 7. Jahrhunderts v. Chr.
 Thales (Indiana), ein Ort im US-Bundesstaat Indiana
 Thales (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 Thales Group, ein französischer Konzern
 (6001) Thales, ein Asteroid des Asteroidengürtels
 Thaleswerk, ein ehemaliger deutscher Hersteller mechanischer Rechenmaschinen